12-й окремий батальйон  — частина Національної гвардії України у складі Центрального оперативно-територіального об'єднання. Виконує завдання з охорони органів державної влади, конвоювання осіб взятих під варту та засуджених, охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в м. Полтава та Полтавській області.

Історія

Структура 
 управління (в т.ч. штаб); 
 патрульна рота;
 стрілецька рота;
 взвод бойового та матеріально-тех. забезпечення; 
 автомобільний взвод; 
 медичний пункт.

Командування 
 полковник Сергій Регеда (2017)

Втрати 
 Пустовойтов Анатолій Анатолійович, молодший сержант, командир відділення, загинув 25 липня 2015 року.

Примітки

Посилання 

 Командир військової частини 3052 привітав особовий склад в АТО 
 У Полтавській військовій частині 3052 служитимуть близько десяти гвардійців 
 Нацгвардійці військової частини 3052 відвідали концерт Володимира Ромаскевича
 До військової частини 3052 прибула інспекційна група 

Батальйони НГУ
Військові формування у Полтаві